Bulgaria steht für:
 (2575) Bulgaria, ein Asteroiden
 Bulgaria, Stadtviertel von Klausenburg (rumänisch Cluj-Napoca)
 Bulgaria (Schiff, 1894), 1894 gebautes bulgarisches Frachtschiff
 Bulgaria (Schiff, 1898), 1898 gebautes deutsches Frachtschiff
 Bulgaria (Schiff, 1945), 1945 gebautes bulgarisches Frachtschiff
 Bulgaria (Schiff, 1955), russisches Ausflugsschiff
 Bulgaria Air, eine bulgarische Fluggesellschaft
 Bulgaria (Gattung) (Schmutzbecherling), ein Pilz, der zu den Echten Schlauchpilzen gehört
 Bulgaria inquinans (Gemeiner Schmutzbecherling), eine Pilzart und einzige Art der Gattung Bulgaria

Siehe auch:
 Bulgarien
 Bulgarien (Begriffsklärung)